Alain Chénard (1937 - ), homme politique français ;
 Christian Chénard (1974 - ), joueur de baseball ;
 Georges Chénard-Huché (1864-1937), peintre et compositeur français.